«Ласки» может обозначать:

 Ласки — проявления нежности, любви.
 Ласки и хори () — род млекопитающих.
 Ласки — вид хищных млекопитающих семейства куньих рода хорьков.
 Ласки (село) — село в Народичском районе Житомирской области Украины.
 Ласки (Варшава) — восточный пригород Варшавы, Польша.

Фамилия 
 Ласки, Гарольд (1893—1950) — британский учёный-политолог и экономист.
 Ласки, Джесси (1880—1958) — американский кинопродюсер.
 Ласки, Казимир (1921—2015) — польско-австрийский экономист.
  (1920—2004) — американский политический мыслитель, журналист, антикоммунист.
  (род. 1945) — британский биолог.

См. также